Köpfen bezeichnet:

 den Vorgang der Enthauptung
 eine Methode zur Erhöhung der Blattqualität von Nutzpflanzen, siehe Köpfen (Landwirtschaft)
 Umgangssprachlich die Ausführung eines Kopfballs im Fußball